Als Spargrund werden bezeichnet:

geographische Objekte:
 Spargrund, ein Tal bei der Stadt Dohna im Freistaat Sachsen
 Kleiner Spargrund, ein Tal bei der Stadt Dohna im Freistaat Sachsen
 Spargründe bei Dohna, ein Naturschutzgebiet bei Dohna im Freistaat Sachsen